Bogdan Cybulski (architekt)
 Bogdan Cybulski (trener)